A Publius az egyik leggyakoribb praenomen volt az ókori Rómában. Ismertebb viselői:

Publius Aelius Paetus (Kr. e. 337) – consul Kr. e. 337-ben
Publius Aelius Paetus (Kr. e. 201) – politikus, hadvezér, jogász, Kr. e. 3-2. század
Publius Aelius Tubero – politikus, Kr. e. 3-2. század
Publius Alfenius Varus – jogász, író, Kr. e. 1. század
Publius Annius Florus – költő, 1-2. század
Publius Cornelius Cethegus – consul Kr. e. 181-ben
Publius Cornelius Dolabella – politikus, hadvezér, Kr. e. 1. század
Publius Cornelius Dolabella Maximus – politikus, hadvezér, Kr. e. 2. század
Publius Cornelius Lentulus Spinther – consul Kr. e. 57-ben
Publius Cornelius Lentulus Sura – politikus, Kr. e. 1. század
Publius Cornelius Rufinus – politikus, hadvezér, Kr. e. 4-3. század
Publius Cornelius Scipio – több római politikus és hadvezér neve:
Publius Cornelius Scipio (Kr. e. 218) – consul Kr. e. 218-ban, Scipio Africanus apja
Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus – politikus, hadvezér, Kr. e. 1. század (Scipio Africanus örökbe fogadta, innen mellékneve)
Publius Cornelius Scipio Africanus – politikus, hadvezér, Karthágó legyőzője
Publius Cornelius Scipio Asina – consul Kr. e. 221-ben
Publius Cornelius Scipio Nasica (Kr. e. 191) – consul Kr. e. 191
Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum – politikus, hadvezér, az előbbi fia, Kr. e. 2. század
Publius Cornelius Sulla – politikus, a hírhedt dictator unokaöccse, Kr. e. 1. század
Publius Egnatius Celer – filozófus, 1. század
Publius Helvius Pertinax – császár 193-ban
Publius Juventius Celsus – két jogász (apa és fia), 1-2. század
Publius Licinius Egnatius Gallienus – császár 260-268-ig
Publius Licinius Gallienus – költő, 260 körül
Publius Ovidius Naso – a legnagyobb római költők egyike, Kr. e. 1. – 1. század
Publius Papinius Statius – költő, író, 1. század
Publius Quintilius – jogtudós, Kr. e. 1. század
Publius Rutilius Lupus – szónok, Kr. e. 1. – 1. század
Publius Rutilius Rufus – consul Kr. e. 105-ben, szónok, történetíró
Publius Sestius – politikus, író, Kr. e. 1. század
Publius Vergilius Maro – a legnagyobb római költők egyike, Kr. e. 1. század
Publius Cominius – szónok, Kr. e. 1. század

Források